Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2018/2019 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Боруссия» (Дортмунд)

«Атлетико» (Мадрид)

«Брюгге» (Брюгге)

«Монако» (Монако)

Группа B

«Барселона» (Барселона) 

* В первом матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Люк Шоу.

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

ПСВ (Эйндховен)

Группа C

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 3-го тура ПСЖ — «Наполи» мяч в свои ворота забил Мариу Руй.

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Наполи» (Неаполь)

«Црвена Звезда» (Белград)

Группа D

«Порту» (Порту)

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

«Локомотив» (Москва) 

* В матче 5-го тура «Локомотив» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Райан Донк.

Группа E

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/8 финала «Бавария» — «Ливерпуль» мяч в свои ворота забил Жоэль Матип.

«Аякс» (Амстердам)

«Бенфика» (Лиссабон)

АЕК (Афины)

Группа F

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Олимпик» (Лион)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Харькове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Хоффенхайм» (Зинсхайм)

Группа G

«Реал» (Мадрид)

«Рома» (Рим)

«Виктория» (Пльзень) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Дусан Арена» называется «Места Плзне».

ЦСКА (Москва)

Группа H

«Ювентус» (Турин)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В 4-м туре «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Леонардо Бонуччи.

«Валенсия» (Валенсия) 

* В 6-м туре «Валенсия» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Фил Джонс.

«Янг Бойз» (Берн)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2018/2019

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

Футбол в Европе в 2018 году
Футбол в Европе в 2019 году
состав